Goll peut désigner :

Nom de famille 
 Christine Goll, personnalité politique suisse
 Yvan Goll, poète et écrivain
 Claire Goll, sa femme, poète, romancière et journaliste 
 Ulrich Goll, homme politique allemand

Autres 
 Prix international de poésie francophone Yvan-Goll, prix littéraire français

Homonymie de patronyme